Јован Мићић се може односити на:
Јован Мићић (1785—1844), српски хајдук и устаник.
Јован Мићић, српски лекар, декан Медицинског факултета Универзитета у Београду 1984-87.
Јован Мићић Кикор (1955—2018) један од команданата 1. семберске лаке пјешадијске бригаде.